Torrey DiRoberto (né le  à Utica, dans l'État du New York aux États-Unis) est un joueur professionnel de hockey sur glace américain.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1995-1996 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||70 ||16 ||19 ||35 ||118 ||5 ||0 ||2 ||2 ||8 
|- 
|1996-1997 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||72 ||37 ||44 ||81 ||91 ||15 ||9 ||5 ||14 ||8
|-
|1997-1998 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||43 ||14 ||21 ||35 ||48 ||5 ||0 ||2 ||2 ||14
|- 
|1998-1999 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||66 ||25 ||42 ||67 ||100 ||11 ||4 ||4 ||8 ||14
|-
|rowspan="2"|1999-2000 || Blizzard de Huntington || ECHL ||3 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Bombers de Dayton || ECHL ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000 || Mighty Ducks de Cincinnati || LAH ||73 ||18 ||16 ||34 ||41 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2000-2001 || Kingfish de Bâton-Rouge || ECHL ||3 ||0 ||3 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2000-2001 || Mighty Ducks de Cincinnati || LAH ||67 ||11 ||13 ||24 ||86 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|- 
|2001-2002 || Kingfish de Bâton-Rouge || ECHL ||4 ||0 ||2 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 || Mighty Ducks de Cincinnati || LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 || Bombers de Dayton || ECHL ||58 ||17 ||12 ||29 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 || Crunch de Syracuse || LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en avril 1978
Naissance à Utica (New York)
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Blizzard de Huntington
Joueur des Bombers de Dayton
Joueur des Kingfish de Baton Rouge
Attaquant de hockey sur glace